Miejscowości w USA:
 Eustis – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Eustis – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Eustis – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Frontier
Gminy w USA:
 Eustis (ang. Eustis Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin